Desa Maribaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Maribaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 109,41), Jawa Tengah, 
 Desa Maribaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 109,22), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar